Die IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2008 fand vom 18. Oktober – 19. Oktober 2008 in Aarhus, Dänemark statt.

Teilnehmer 

 Österreich
 Schweiz
 Dänemark
 Deutschland

Vorrunde

Vorrundentabelle

Play-Offs

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer

Weblinks
https://www.iishf.com/tournament/resultticker.php?event=65

Frauen 2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Aarhus Kommune
Inlineskaterhockeyeuropameisterschaft 2008